Barclay puede referirse a:

Lugares
 Barclay, pueblo en estado de Maryland, Estados Unidos;
 Barclay, área no incorporada en el estado de Nevada, Estados Unidos;
 Barclay, lugar designado por el censo en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Personas
 Arthur Barclay (1854-1938), político liberiano;
 Barclay Izzard (n. 1998), atleta británico;
 Eddie Barclay (1921-2005), productor musical francés;
 Edwin Barclay (1882-1955), político liberiano;
 Emily Barclay (n. 1984), actriz británica;
 Florence L. Barclay (1862-1921), escritora y novelista británica;
 George Barclay Bruce (1821-1908), ingeniero civil británico;
 Jenni Barclay, vulcanóloga británica;
 John Barclay (1582-1621), poeta francés;
 John Barclay (n. 1986), jugador de rugby británico;
 Joseph Barclay Pentland (1797-1873), fue un geógrafo, naturalista y viajero irlandés;
 Lucy Charles-Barclay (n. 1993), atleta británica;
 Per Barclay (n. 1955), historiador del arte noruego;
 Robert Barclay (1648-1690), cuáquero y escritor escocés;
 Sandra Barclay (n. 1967), arquitecta peruana;
 Sebastián Barclay (n. 1978), futbolista argentino;
 Stephen Barclay (n. 1972), político británico;
 Vera Barclay (1893-1989), escritora y pedagoga británica;
 Violet Barclay (1922–2010), ilustradora estadounidense;
 William Barclay Parsons (1859-1932), ingeniero civil estadounidense;

Misceláneas
 Barclay, marca de cigarrillos;
 Barclay James Harvest, banda de rock británica;
 Barclay Records, discográfica de origen francés;
 Barclay Tower, rascacielos de Nueva York;
 Andy Barclay, personaje ficticio de Child's Play;
 isla Barclay, una de las islas Malvinas;
 Reginald Barclay, personaje ficticio de Star Trek.

Véase también